On Stage steht für
 On Stage (Elvis-Presley-Album), ein Album von Elvis Presley (1970)
 On Stage (The-Exploited-Album), ein Album von The Exploited (1981)
 On Stage (Richie-Havens-Album), ein Album von Richie Havens (1972)
 On Stage (Rainbow-Album), ein Album von Rainbow (1977)
 On Stage (The-Spacelords-Album), ein Album von The Spacelords (2019)